Francisco Pol puede referirse a:

 Francisco de Pol y Baralt (1854-1914), obispo de Gerona.
 Francisco Pol Méndez, arquitecto español.
 Francisco Emilio Pol Hurtado (1987-), futbolista venezolano.